sława:

1.  wielki rozgłos zdobyty talentem, wielkimi czynami, zasługami itp.

2. opinia o kimś, o czymś, zwłaszcza dobra

3. sławny człowiek

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Sława – miasto
 Sława – przysiółek wsi Poznowice w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Izbicko
 Sława – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin

Inne 
 Sława – imię żeńskie
 Sława – amerykański film muzyczny
 Sława – radziecka i rosyjska marka zegarków
 „Sława” – rosyjski pancernik z okresu I wojny światowej
 „Sława” – radziecki krążownik projektu 26 z okresu II wojny światowej i powojennego (eks „Mołotow”)
 „Sława” – radziecki krążownik rakietowy, później rosyjski „Moskwa”
 Sława – gmina w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim
 Sława – piosenkarka

Zobacz też 
 Sława Wielkopolska

Przypisy